Топологија може да се односи на:

 Топологија, грана математике
 Топологија (електрична кола), појам из електронике
 Топологија прстена, појам из рачунарства